Кли́ффорд Смит (; род. 2 марта 1971), более известный как Method Man — американский рэпер и актёр. Известен по участию в восточнобережной рэп-группе Wu-Tang Clan, а также по дуэту . В 1996-м получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой» за песню «», которую он спел вместе с аренби-певицей Мэри Джей Блайдж.

Смит снялся в таких фильмах, как «» (1998), «Торчки» (2001), «Страна садов» (2004), «Безумие» (2008), «Болото» (2005), «Красные хвосты» (2012), «» (2016) и «Сапожник» (2014). Также имел постоянные роли в сериалах HBO: Тага Дэниелса в «Тюрьме Оз», Чиза Вагстаффа в «Прослушке» и Родни в «Двойке».И сериал CSI в роли мелкого бандита и наркодиллера из северного района по кличке «Кидала»

Псевдоним 
Его псевдоним переводится как «Человек принципа» и происходит из названия гонконгского фильма 1979 года «Бесстрашный юный боксёр» (The Fearless Young Boxer a.k.a. Method Man). Название «method» также происходит от сленгового названия метамфетамина в Статен-Айленде.

Биография 
Method Man родился в Хемпстеде в семье афроамериканцев, однако в юном возрасте ему пришлось переехать в Статен-Айленд после развода его родителей. Сам артист присвоил себе множество имён, самыми популярными являются вариации имени Johnny Blaze. Его жизнь до хип-хоп-сцены была большей частью разделена между уличной продажей наркотиков и низкооплачиваемой работой. Наиболее известным местом работы Клиффа Смита было кафе у подножия Статуи Свободы, где он работал с U-God. За все время работы у Статуи Method Man, как он рассказывает в видео-интервью в документальных фильмах о его группе, так ни разу и не поднялся на неё. Сам рэпер вспоминает своё прошлое не в самых позитивных эмоциях, часто утверждая, что ему очень неприятно вспоминать время, когда он был вовлечён в мир наркоторговли.

По мере того как группа Wu-Tang Clan становилась все более популярной на американской хип-хоп сцене, Method Man становился всё более выделяющимся участником коллектива: он был одним из двух исполнителей (вторым был GZA с треком «Clan In Da Front»), кто имел соло на дебютном альбоме Enter the Wu-Tang: 36 Chambers, и первым, записавшим соло альбом вне группы (Meth первый, кто смог записать его на известном лейбле Def Jam Recordings). Его дебютный соло альбом под названием Tical (1994) получил большую популярность и, войдя в американские чарты под номером 4, был растиражирован в количестве более миллиона экземпляров. Вскоре Method Man начал сотрудничать с такими исполнителями как Мэри Джей Блайдж и Redman. Сингл «I’ll Be There For You/You’re All I Need» — дуэт с Мэри Джей Блайдж — был награждён премией «Грэмми». Затем он отметился куплетом на альбоме Тупака All Eyez on Me в песне «Got My Mind Made Up».

1997—1998. Wu-Tang Forever / Tical 2000: Judgement Day 
3 июня 1997 года группа Wu-Tang Clan выпустила свой новый альбом под названием Wu-Tang Forever, который вскоре стал мультиплатиновым (более 8 млн проданных копий по всему миру) и был номинирован на премию «Грэмми». Второй сольный альбом под названием Tical 2000: Judgement Day Method Man выпустил в 1998 году. Он был написан под сильными влиянием апокалиптических теорий о конце тысячелетия. Альбом был очень хорошо принят в американской хип-хоп-культуре: агрессивная манера исполнения, текст и сведение придали ему классический андерграундный хип-хоп-стиль.

Дискография

Студийные альбомы 
 Tical (1994)
 Tical 2000: Judgement Day (1998)
 Tical 0: The Prequel (2004)
 4:21… The Day After (2006)
 The Meth Lab (2015)
 Crystal Meth (2017)
 Meth Lab II: The Lithium (2018)
 Meth Lab Season 3 : The Rehab (2022)

Коллаборации 
 Blackout! (1999) (совместно с Redman)
 Blackout! 2 (2009) (совместно с Redman)
 Wu-Massacre (2010) (совместно с Ghostface Killah и Raekwon)
 Blackout! 3 (2017) (совместно с Redman)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыканты Wu-Tang Clan
Рэперы США
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Def Jam Recordings
Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Средней школы Нью-Дорпа